System bruges i flere betydninger:
 System er er en formel ordnet struktur.
 En henvisning til bandet System of a Down
 Som synonym for orden
 Som IT-betegnelse for et styresystem
 Som IT-betegnelse for andre former for computerprogrammers funktioner.

ar:نظام